Ел Тасте има више значења:

 Ел Тасте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тасте, Таскате (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тасте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тасте (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тасте (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тасте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тасте (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику